

Cinema
Duet – film italiano del 1981 diretto da Tomaso Sherman
Duet – film indiano del 1994 diretto da K. Balachander

Musica
Duet – album di Stan Kenton e June Christy del 1955
Duet – album di Doris Day e André Previn del 1962
Duet – album di Gary Burton e Chick Corea
Duet – album di Muhal Richard Abrams
Duet – album di Cristiano Malgioglio
Duet – album di Ronan Keating del 2010

Televisione
Duetto (Duet) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1989
Colpevole ad ogni costo (Duet) – episodio della prima stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Videogiochi
Duet – videogioco del 1987 per home computer
Duet – videogioco del 2013 per PC e mobile